Локмар'я́-Гран-Шам, Локмар'я-Ґран-Шам () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на захід від Парижа, 95 км на південний захід від Ренна, 12 км на північ від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 504 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1458,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Туристичне бюро 
 Локмар'я-Гран-Шам на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Локмар'я-Гран-Шам на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан